Der Dreiband-Weltcup 1999/5 war das fünfte und damit letzte UMB/BWA-Weltcupturnier im 14. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 7. bis zum 12. Dezember 1999 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Oosterhout statt. Es war das achte Dreiband-Weltcup Turnier in Oosterhout.

Geschichte 
Das letzte Weltcup-Turnier des Jahres brachte großartige Leistungen und große Spannung. Der Amerikaner Sang Chun Lee würde bei einem Einzug ins Finale nach 1993 zum zweiten Mal den Gesamt-Weltcup gewinnen. Er begann auch überzeugend und kam ins Halbfinale. Hier war er hoher Favorit gegen den Portugiesen Jorge Theriaga. Er zeigte aber Nerven und unterlag Theriaga mit 2:3 Sätzen. Es hätte für Lee aber auch noch gereicht, wenn Dick Jaspers nicht das Turnier gewinnt. Im Halbfinale wartete auf Jaspers Rekord-Weltmeister Raymond Ceulemans der in diesem Turnier bis dahin ganz große Klasse zeigte. In der ersten Runde eliminierte er den Titelverteidiger Torbjörn Blomdahl und im Achtelfinale den sehr starken Dänen Tonny Carlsen. Das Highlight für Ceulemans folgte dann im Viertelfinale gegen seinen Landsmann Eddy Merckx. Er startete den ersten Satz mit 15 Punkten und beendete damit den Satz in einer Aufnahme und gewann damit einen Mittelklasseauto im Wert von knapp 40.000 DM. Gegen Jaspers im Halbfinale hatte Ceulemans aber keine Chance. Jaspers spielte mit 3,000 den besten Durchschnitt des Turniers. Schwerer wurde er überraschend im Finale. Nach 1:2 Satzrückstand konnte er aber noch mit 3:2 Sätzen gewinnen, wobei der fünfte Satz mit 15:14 sehr glücklich für Jaspers ausging weil Theriaga drei Matchbälle nicht nutzen konnte. Somit sicherte sich der Niederländer nach 1997 zum zweiten Mal den Titel als Gesamt-Weltcupsieger.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 12 Teilnehmer für das 1/16 Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Es sind 20 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 18 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Dazu kommen zwei Spieler die eine Wildcard erhielten. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Semih Saygıner
  Torbjörn Blomdahl
  Dick Jaspers
  Daniel Sánchez
  Sang Chun Lee
  Marco Zanetti
  Tonny Carlsen
  Dion Nelin
  Christian Rudolph
  Andreas Efler
  Raimond Burgman
  Raymond Ceulemans
  Gerwin Valentijn
  Eddy Merckx
  Junichi Komori
  Frédéric Caudron
  Kim Chul-min
  Fonsy Grethen

aus der Qualifikation:
 12 Teilnehmer

Wildcards:
  Ad Broeders
  Richard Bitalis

Qualifikationsrunde 

In Oosterhout spielten 24 Qualifikationsgruppen (A bis X). Die Gruppensieger spielten im K.-o.-System die 12 Teilnehmer aus.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Gesamtsieger Weltcup 1999

Einzelnachweise 

1999 5
Karambolageveranstaltung 1999
Billardturnier in Oosterhout